Ижевский район — название ряда районов РСФСР

 Ижевский район — район Московской и Рязанской областей (1929—1963)
 Ижевский район — район Удмуртской АССР (1929—1963)